Актор

 Акто́р — театральний, сценічний фах
 А́ктор (міфологія) — воїн з області аврунків в Італії
 Актор (театр) — театр у Києві
 Актор (UML)
 Театр «Актор», Театр «Актор» (Комунальний заклад «Театрально-видовищний заклад культури „Актор“») — український драматичний театр у місті Київ.
 А́ктор (суспільні науки) — діючий суб'єкт (індивідуальний чи колективний); індивід, соціальна група, організація, інститут, спільність людей, які вчиняють дії, спрямовані на інших.
 Актор (хімія) — один з реагентів спряженої реакції. Спільний для індукованої та індукуючої реакції реактант, що реагує з індуктором.